Тип «Хатакадзэ» () — серия японских эскадренных миноносцев 1980-х годов. Созданы для обеспечения ПВО в составе эскортных флотилий. В соответствии с программами 1981 и 1983 годов, в 1983—1988 годах были построены два корабля этого типа, строительство третьего было предложено в 1985 году, но утверждено не было. Помимо своих основных функций, оба корабля способны выполнять роль флагманских кораблей флотилий в тех случаях, когда обычно выполняющие эту роль эсминцы-вертолётоносцы типов «Харуна», «Сиранэ» или «Хьюга» по тем или иным причинам отсутствуют. По состоянию на 2021 год, оба эсминца типа «Хатакадзэ» используются как учебные корабли.

Представители

Литература 
 
 
 

Хатакадзэ